NOVA je slovenské středopravicové a konzervativní politické hnutí hlásící se ke křesťanským hodnotám. Založili jej bývalí poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie Jana Žitňanská a Daniel Lipšic pod názvem Nová väčšina.

27. května 2012 oznámili oba zmínění poslanci, kteří kritizovali situaci na tehdejší slovenské pravici, odchod z KDH a už tehdy se spekulovalo o jejich společném úmyslu založit novou pravicovou stranu. 2. září začali se sbíráním podpisů pro nový politický subjekt. Zaregistrované bylo nové uskupení 25. října téhož roku.
Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 kandidovala v koalici s ideově spřízněnými politickými subjekty Občianska konzervatívna strana a stranou Konzervatívni demokrati Slovenska. Koalice obdržela dohromady 6,83 % hlasů, a dosáhla tak na jeden mandát v Evropském parlamentu, který připadl místopředsedkyni strany Janě Žitňanské.

Volební výsledky

Evropský parlament 

# Strana kandidovala v koalici s OKS a KDS

Reference 

Konzervativní politické strany
Politické strany na Slovensku
Politické strany založené roku 2012
Organizace v Bratislavě
Politika v Bratislavě